Die Abkürzung SR2 bzw. Sr2 steht für:

 SR 2 Kulturradio, das Kulturradio des Saarländischen Rundfunks
 Simson SR2, Kleinkraftrad der Marke Simson
 VR-Baureihe Sr2, finnische Elektrolokomotive
 SR-2 Veresk ist eine russische Maschinenpistole der Firma TsNIITochMash

SR2